Milan Nikolić si può riferire a varie persone:
 Milan Nikolić – calciatore serbo
 Milan Nikolić – cantante e musicista serbo